Стивен Ли Люкатер (, Сан-Фернандо, Калифорния, США) — американский гитарист, певец, композитор, аранжировщик и продюсер, наибольшую популярность ему принесла работа в рок-группе Toto. Люкатер записал гитарные партии для более чем 1,5 тыс. альбомов разнообразных жанров. Он внёс большой вклад в создание альбомов и синглов как композитор, аранжировщик и продюсер. Люкатер выпустил шесть сольных альбомов.

В 1976 году, когда Люкатеру было девятнадцать лет, он был приглашён своими школьными друзьями Дэвидом Пейчем и братьями Стивом и Джеффом Поркаро в созданную ими группу Toto. Он работал в группе до 2008 года, пока группа не распалась. Периодически группа воссоединялась вновь для проведения туров. Из двенадцати номинаций премии Грэмми, на которые был номинирован Люкатер, ему удалось выиграть пять.

Люкатер часто записывает треки единственным дублем и с минимальной обработкой звука. Он играет на электрогитаре Music Man Luke. Он также играет на гитарах фирмы Yamaha и .

Ранние годы 
Стивен Ли Люкатер родился 21 октября 1957 года в долине Сан-Фернандо (штат Калифорния). В семь лет он впервые начал играть на клавишных музыкальных инструментах, барабанах. Когда его отец купил ему акустическую гитару и копию альбома группы The Beatles Meet the Beatles он самостоятельно научился играть на гитаре. По словам Люкатера, альбом группы Beatles «изменил его жизнь», и он находился под сильным влиянием игры Джорджа Харрисона.

В средней школе Люкатер познакомился с Дэвидом Пейчем и братьями Поркаро (Джеффом, Стивом и Майком), которые впоследствии стали членами группы Toto. Люкатер, который был музыкантом-самоучкой, начал брать уроки игры на гитаре у . Благодаря Вайблу, Люкатер расширил свои способности в игре на гитаре, что дало ему возможность играть с известными музыкантами в разных музыкальных жанрах.

Первой работой Люкатера была совместная работа с . После этого Пейч и Джефф Поркаро, ставшие известными музыкантами, попросили Люкатера присоединиться к группе Toto, в которой также были 1976 году вместе с Бобби Кимболлом, Дэвидом Хьюнгейтом и Стивом Поркаро. Люкатер принял приглашение своих друзей, отказавшись от предложения присоединиться к группе Майлса Дейвиса.

Toto

Сольные альбомы

Дискография 
 
 Дискография Toto

Награды 
 1982 — : Стив Люкатер, , Билл Чамплин (для Джорджа Бенсона) — «Turn Your Love Around»
 1982 — : Toto — Toto IV
 1982 — Премия «Грэмми» за лучший альбом года: Toto — Toto IV
 1982 — Премия «Грэмми» за лучшую запись года: Toto — «Rosanna»
 2002 —  : Larry Carlton & Steve Lukather — No Substitutions: Live in Osaka

Примечания

Ссылки 
 Steve Lukather guitarplayer.ru

Лауреаты премии «Грэмми»
Рок-гитаристы США
Toto
Соло-гитаристы
Музыканты софт-рока
Сессионные музыканты США